Capraia bezeichnet:

 Capraia, eine Insel des Toskanischen Archipels in Italien
 Capraia Isola, die Gemeinde auf der Insel Capraia
 Capraia (Tremiti), eine Insel der Tremiti-Inseln
 Capraia e Limite, eine Gemeinde in der Toskana
 Castello di Capraia, Burg in der Gemeinde (Sovicille), Toskana
 Capraia, einen Ortsteil von Talla (Toskana)
 Capraia, einen Fluss bei Talla, Provinz Arezzo, Toskana